Брезовица

 Брезовица — село на северо-востоке Словакии, района Сабинов, Пряшевского края.
 Брезовица — один из 17 районов Загреба (Хорватия).
 Брезовица — община в Среднесловенском регионе Словении.
 Брезовица — горнолыжный курорт в Косово и Метохии, Сербия.

См. также 
 Брезовице — населённый пункт (деревня) в общине Чайниче, который принадлежит энтитету Республике Сербской, Босния и Герцеговина.